Vitcu:
 Dionisie Vitcu
 Mihai Vitcu

Nume de familie românești